Donghae pode se referir a:
 Mar do Japão (Mar do Leste), o nome coreano usado em ambas Coreias
 Donghae, uma cidade da Coreia do Sul
 Lee Donghae, um integrante da boy band Super Junior

Desambiguação